Тропин, Николай:
 Тропин, Николай Александрович (род. 1963) — российский историк, археолог.
 Тропин, Николай Максимович — депутат ГД РФ.